S/S Drottningholm kan syfta på:

S/S Drottningholm (1909) – en ångslup som trafikerar traden Stadshuset - Drottningholm för Strömma Kanalbolaget i Stockholm
S/S Drottningholm (1905) – ett transatlantiskt fartyg som trafikerade sträckan Göteborg - New York